109 rok naszej ery
 109 rok przed naszą erą
 109 liczba liczba pierwsza
 galaktyka Messier 109
 galaktyka NGC 109
 gwiazda 109 Piscium
 planeta 109 Piscium b
 gwiazda OGLE-2006-BLG-109
 gwiazda OGLE-2006-BLG-109 b
 planeta OGLE-2006-BLG-109 c
 planetoida (109) Felicitas
 misja promu kosmicznego STS-109
 109 jest liczbą atomową pierwiastka meitnera
 droga wojewódzka nr 109
 droga krajowa nr 109 (Węgry)
 linia kolejowa nr 109
 Sonet 109 Williama Shakespeare'a
 Psalm 109
 109 Pułk Piechoty
 109 Badeński Przyboczny Pułk Grenadierów – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego
 109 Wołżski Pułk Piechoty – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 niemiecki myśliwiec Messerschmitt Bf 109
 amerykańska rakieta BGM-109 Tomahawk
 amerykański krążownik USS "New Haven" (CL-109)
 radiostacja R-109